Дмитрий Уткин: Уткин, Дмитрий Александрович (более известен как Дмитрий Ларин; род. 1987) — российский видеоблогер, стендап-комик и исполнитель в жанре русский хип-хоп.
 Уткин, Дмитрий Александрович (род. 2002) — российский хоккеист .
 Уткин, Дмитрий Валерьевич (род. 1970) — российский подполковник запаса («Вагнер»).
 Уткин, Дмитрий Николаевич (1937—2000) — советский футболист.
 Уткин, Дмитрий Сергеевич (род. 1984) — российский хоккеист .